Лушнево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лушнево — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Лушнево — деревня в Родниковском районе Ивановской области.